Аурел Антон (, 30 марта 1928, Сэлбэджел, Тимиш — 11 ноября 2015) — румынский шахматист, международный мастер ИКЧФ (1980).

Выступал преимущественно в заочных соревнованиях.

Чемпион Румынии по переписке 1963 г. (турнир проводился впервые). Победитель 9-го чемпионата Европы по переписке (1971—1975 гг., 1—2 места с А. Н. Вайсманом), бронзовый призер 5-го чемпионата Европы по переписке (1967—1972 гг.).

Участник 9-го и 11-го чемпионатов мира по переписке.

В составе сборной Румынии участник 9-го командного чемпионата мира по переписке (заочной олимпиады).

В последние годы жизни участвовал в соревнованиях в Интернете.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии А. Антона в базе Chessgames
 Личная карточка А. Антона на сайте 365Chess
 Биография А. Антона

Шахматисты Румынии
Шахматисты XX века
Международные мастера ИКЧФ
Родившиеся в жудеце Тимиш